R64 peut faire référence à :
 la phrase de risque : «Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.», sur les étiquettes des produits chimiques ;
 Cachexie, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres